Хворостово () — село, 
Шаровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321288508. Население по переписи 2001 г. составляет 228 (102/126 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Хворостово находится рядом с балкой Кушино и урочищем Лисовича (небольшой лесной массив – дуб), рядом с железной дорогой, станция Хворостово, на расстоянии в 2 км находится сёла Тетющино, Петренково и Роговка.

История 
 1695 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района